Časlav steht für:

 Čáslav, Stadt in Mittelböhmen, Tschechien
 Čáslav (Verneřice), Ortsteil von Verneřice im Okres Děčín, Tschechien
 männlicher Vorname, siehe Czesław (Vorname) #Časlav